Наталі Тозья була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Моніка Селеш.

Селеш потім виграла титул, перемігши у фіналі Мері Джо Фернандес з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (переможниця)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Яна Новотна (півфінал)
  Чанда Рубін (2-ге коло)
  Ліндсі Девенпорт (2-ге коло)
  Мері Джо Фернандес (фінал)
  Кіміко Дате (1-ше коло)
  Марі П'єрс (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Direct Line International Championships 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996